Александр Грановский:
 Грановский, Александр Анастасиевич (1887—1976) — украинский учёный, зоолог, энтомолог, поэт, эмигрировавший в США.
 Грановский, Александр Анатольевич (род. 1976) — украинский футболист.
 Грановский, Александр Владимирович (род. 1950) — врач, писатель, член союза писателей России.
 Грановский, Александр Геннадиевич (род. 1972) — депутат Верховной Рады Украины 4-го созыва.
 
 Грановский, Александр Тарасович (1909—1984) — советский инженер-гидротехник, лауреат Государственной премии СССР.